Irania – iranka – rodzaj ptaka z rodziny muchołówkowatych
 Irania – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych